Oualidia är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Doukala-Abda, i den norra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Oualidia ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Oualidia är platt. Havet är nära Oualidia åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Oualidia. Runt Oualidia är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Oualidia består till största delen av jordbruksmark. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Doukala-Abda